El término sonoridad puede referirse a:
 La sonoridad como medida perceptual de la intensidad de un sonido.
 La sonoridad como rasgo de los segmentos en fonética y fonología, que es uno de los 2 modos de fonación básicos, el modo sonoro.